Reusch steht für:

 Reusch (Sportartikelhersteller), deutscher Sportartikelhersteller
 Reusch-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Orte in Bayern:
 Reusch (Kastl), Ortsteil des Marktes Kastl, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Reusch (Rothenburg ob der Tauber), Ortsteil der Stadt Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach
 Reusch (Weigenheim), Ortsteil der Gemeinde Weigenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Reusch ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Reusch (1816–1892), deutscher Philologe und Gymnasiallehrer
 Christian Friedrich Reusch (1778–1848), deutscher Verwaltungsjurist in Königsberg (Preußen)
 Cornelia Reusch (* 1980), deutsche Popsängerin, siehe Conny Bader
 Detlev Reusch († 1711), königlich dänischer Oberst 
 Erhard Reusch (1678–1740), deutscher Philologe, Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Erich Reusch (1925–2019), deutscher Bildhauer und Architekt
 Ernst Reusch (1862–1924), württembergischer Oberamtmann
 Erwin Reusch (1889–1936), deutscher Plakatkünstler und Werbegraphiker
 Franz Reusch (1817–1887), österreichischer Orgelbauer
 Franz Heinrich Reusch (1825–1900), deutscher Theologe
 Friedrich Reusch (1843–1906), deutscher Bildhauer
 Friedrich Eduard Reusch (1812–1891), deutscher Physiker
 Fritz Reusch (1896–1970), deutscher Musikpädagoge
 Hans Reusch (1852–1922), norwegischer Geologe
 Helga Reusch (1916–1978), deutsche Klassische Archäologin
 Hermann Reusch (1896–1971), deutscher Industrieller
 Hugo Reusch (1833–1902), Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses, Direktor der Nassauischen Landesbank
 Johann Reusch (um 1523–1582), deutscher Kantor
 Johann Georg Reusch (1690–1770), deutscher Holzbildhauer
 Johann Peter Reusch (1691–1758), deutscher Philosoph und lutherischer Theologe
 Johannes Reusch (um 1495 –1543), deutscher Mediziner und Universitätsrektor in Leipzig
 Karl Daniel Reusch (1735–1806), deutscher Physiker und Bibliothekar
 Kurt Reusch (* 1943), deutscher Handballtrainer
 Michael Reusch (1914–1989), Schweizer Turner
 Paul Reusch (1868–1956), deutscher Manager
 Rainer Reusch (* 1939), deutscher Schattenspieler
 Richard Reusch (1891–1975), russischer, ab 1947 amerikanischer, evangelischer Pastor, auch Orientalist, Missionar und Bergsteiger
 Roman Reusch (* 1954), deutscher Jurist und Politiker (AfD)
 Rudolf Reusch (1810–1871), deutscher Jurist, Autor und Volkskundler
 Rudolf Reusch (Politiker) (1851–1931), deutscher Kommunalpolitiker, Stadtältester von Berlin
 Thomas Reusch-Frey (* 1959), deutscher Politiker (SPD)
 Thorsten Reusch (* 1965), deutscher Ökologe und Hochschullehrer
 Wilhelm Reusch (1908–1995), deutscher Archäologe

Siehe auch:
 Roisch
 Ruysch